Иван Тимофеевич Хабаров  (23 августа 1923 — 28 июля 2000) — передовик советской строительной отрасли, бригадир плотников строительно-монтажного управления № 2 треста «Металлургстрой» Куйбышевского совнархоза, Герой Социалистического Труда (1960).

Биография 
Родился в 1923 году на территории Тамбовской губернии, в русской крестьянской семье.

С 1939 года трудился трактористом в местном колхозе. Войну встретил, работая в сельском хозяйстве. В июне 1942 года призван в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны. Служил сапёром 54-го инженерного батальона в 5-й ударной армии. С 1944 года — радиотелеграфист. Принимал участие в борьбе с врагом на Южном, Донском, Белорусском, 1-м Белорусском, 2-м Украинском фронтах. Награждён медалями. С 1944 года член ВКП(б).

В 1947 году, демобилизовавшись, вернулся работать на трактор в машинно-тракторную станцию. В начале 1950-х годов переехал жить в город Самару. С 1952 года начал работать в системе треста «Промстрой». С 1957 года стал трудиться бригадиром плотников строительно-монтажного управления № 2 треста «Металлургстрой». Один из инициаторов создания комплексных бригад. Участвовал в строительстве Алексеевского свинокомплекса, завода клапанов, Кротовской птицефабрики, Дворца спорта, Дома печати и многих других объектов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1960 года за достижение высоких показателей в строительстве Ивану Тимофеевичу Хабарову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Продолжал трудиться в тресте.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 6-го созыва.

Проживал в городе Самаре. Умер 28 июля 2000 года. Похоронен на городском кладбище.

Память 
 В Самаре н доме по улице Свободы, 105, установлена мемориальная доска, посвящённая Герою.

Награды 
За трудовые и боевые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (17.10.1960) 
 орден Ленина (17.10.1960)  
 Медаль За отвагу (22.11.1944)
 Медаль "За боевые заслуги" (02.03.1943) 
 Медаль "За взятие Будапешта" (30.10.1945 )
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Депутаты Верховного Совета СССР. Шестой созыв. - Москва, 1962.

Ссылки 
 

Строители
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС